Ландсберг-ам-Лех () — район в Германии, в  административном округе Верхняя Бавария Республики Бавария. Центр района — крупный районный город Ландсберг-ам-Лех. Региональный шифр — 09 1 81. Регистрационные номера транспортных средств () — LL.

 территория —  га;
 население  —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Административное устройство 

В состав района входят в общей сложности 31 община (муниципалитет), в том числе одна городская, две ярмарочных и 28 сельских. В соответствии с законодательством Баварии центр района Ландсберг-ам-Лех имеет статус крупного районного города () (всего в Баварии 29 таких городов). Двадцать две общины района объединены в семь административных сообществ. На территории района межобщинных (неинкорпорированных, некорпоративных, невключённых) территорий нет.

Городские общины 
 Ландсберг-ам-Лех ()

Ярмарочные общины 
 Диссен-ам-Аммерзе ()
 Кауферинг ()

Сельские общины 
 Апфельдорф ()
 Вайль ()
 Виндах ()
 Гельтендорф ()
 Грайфенберг ()
 Денклинген ()
 Иглинг ()
 Кинзау ()
 Обермайтинген ()
 Пенцинг () 
 Притрихинг ()
 Пюрген ()
 Райхлинг ()
 Ротт () 
 Тайнинг ()
 Унтердисен ()
 Уттинг-ам-Аммерзе ()
 Фильгертсхофен ()
 Финнинг ()
 Фуксталь ()
 Хофштеттен ()
 Хурлах ()
 Швифтинг ()
 Шойринг ()
 Шондорф-ам-Аммерзе ()
 Эглинг-ан-дер-Пар ()
 Эрезинг ()
 Эхинг-ам-Аммерзе ()

Объединения общин

Административное сообщество Виндах 
 Виндах (3 601)
 Финнинг (1 676)
 Эрезинг (1 717)

Административное сообщество Иглинг 
 Иглинг (2 407)
 Обермайтинген (1 563)
 Хурлах (1 577)

Административное сообщество Притрихинг 
 Притрихинг (2 380)
 Шойринг (1 836)

Административное сообщество Пюрген 
 Пюрген (3 149)
 Хофштеттен (1 759)
 Швифтинг (843)

Административное сообщество Райхлинг 
 Апфельдорф (1 071)
 Кинзау (993)
 Райхлинг (1 639)
 Ротт (1 492)
 Тайнинг (918)
 Фильгертсхофен (2 452)

Административное сообщество Фуксталь 
 Унтердисен (1 339)
 Фуксталь (3 399)

Административное сообщество Шондорф-ам-Аммерзе 
 Грайфенберг (2 040) 
 Шондорф-ам-Аммерзе (3 904)
 Эхинг-ам-Аммерзе (1 657)

Данные о населении приведены по состоянию на  (по административным сообществам — на 31 декабря 2010 года).

Данные о территории приведены по состоянию на .

Население 
 района составляет  человек.

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Верхняя Бавария

Ссылки 

Районы Баварии